Bullet Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bullet Lake (Kalifornien)
 Bullet Lake (Michigan)
 Bullet Lake (Minnesota)
 Bullet Lake (Wisconsin)